O Sport Club Lusitano foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 

O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1918, 1920, 1921, 1922, 1923 e 1925.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1917
Fundações no Brasil em 1917